Corey Brewer es el nombre de dos jugadores de baloncesto profesional de nacionalidad estadounidense:

 Corey Wayne Brewer, (Portland, Tennessee, 5 de marzo de 1986).
 Corey Lavelle Brewer (West Memphis, Arkansas, 2 de enero de 1975).